Nyassa o nyanja, llengua parlada a l'Àfrica Oriental 
 Nyassa (vaixell), transatlàntics contractat pel govern republicà espanyol per tal de traslladar refugiats a Mèxic durant i després de la guerra civil espanyola
 Toponímia:
Nyassa o Nyasa o llac Malawi, un dels grans llacs africans, entre Malawi, Moçambic i Tanzània 
 província de Niassa, o Nyassa, província de Moçambic fronterera amb el llac